Newtonia (Missouri), um município de Missouri, EUA
 Newtonia (ave), um gênero de pássaros endêmicos de Madagascar
 Newtonia (vegetal), um gênero de plantas da famélia Fabaceae
 662 Newtonia, um asteróide da cintura principal

Desambiguação